Том Фри́дмен (; род. 1965) — художник, скульптор-концептуалист. Создает скульптуры и инсталляции, используя повседневные предметы и материалы.

Образование 
 1988 Университет Вашингтона в Сент-Луисе, BFA graphic illustration
 1990 Иллинойсский университет в Чикаго, MFA, Sculpture

Творчество 
Фридмен создает скульптуры и рисунки, уделяя большое внимание деталям и ручной работе. Материалы, которые использует художник, можно найти в каждом супермаркете: бумага, проволока, картон, пена, фольга и маркеры. Фридмен находится под влиянием концептуального искусства 1960-х и минимализма. В своих последних коллажах и скульптурах Monsters and Stuff (2008) Фридмен остается верен своим принципам выбора материалов и способу производства. Пропасть между банальностью материалов и образом, который получается в итоге, впечатляет. Например, как в скульптуре Green Demon (2008). Художник живёт и работает в США.

Персональные выставки 
 2008 Monsters and Stuff, Gagosian Gallery, Лондон
 2006 Pure Invention, Mildred Lane Kemper Art Museum, Сент-Луис
 2006 Tom Friedman, Gagosian Gallery, Beverly Hills
 2004 Tom Friedman, SLG South London Gallery, Лондон
 2004 Tom Friedman, Tomio Koyama Gallery, Токио
 2002 Tom Friedman, Fondazione Prada, Милан
 2002 Tom Friedman , Stephen Friedman Gallery, Лондон
 2001 Tom Friedman — New Museum of Contemporary Art, Нью-Йорк
 2001 Tom Friedman — The Fabric Workshop and Museum, Филадельфия
 2001 Tom Friedman — Tomio Koyama Gallery, Токио
 2001 Tom Friedman — Aspen Art Museum, Aspen, CO
 2000 Tom Friedman — A Survey of Recent Work — Yerba Buena Center for the Arts, Сан-Франциско
 2000 Tom Friedman — Museum of Contemporary Art Chicago — MCA Chicago, Чикаго
 1998 Tom Friedman — Stephen Friedman Gallery, Лондон
 1998 Tom Friedman — Tomio Koyama Gallery, Токио
 1997 currents 70: TOM FRIEDMAN — Saint Louis Art Museum, Saint Louis, MO
 1996 Tom Friedman — Stephen Friedman Gallery, Лондон
 1995 Projects: Tom Friedman — MoMA — Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 1994 Tom Friedman — Galleria Raucci/Santamaria, Naples
 1994 Tom Friedman — Analix Forever, Женева

Примечания

Ссылки 
 Информация (биография, работы, выставки) на сайте Gagosian Gallery, которая представляет художника
 Работы художника на ArtNet
 Статья в Frieze Magazine

Современные художники США
Выпускники Иллинойсского университета в Чикаго
Выпускники Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Выпускники Школы дизайна и визуальных искусств Университета Вашингтона в Сент-Луисе